Кранц (нім. Cranz) - одна з 17 частин Харбург, району німецького міста Гамбург, розташована на лівому березі Ельби.

Історія 
У 1648 році Кранц приєднався до бременського герцогству, яке спочатку управлялося особовим союзом зі Швецією, а з 1715 року - з Ганновера корони. У 1823 році територія повністю стала частиною Королівства Ганновер, яке стало частиною Королівства Пруссія в 1866 році.

У 1937 році згідно із законом Великого Гамбурзького краю, Кранц став відноситься до Гамбурзькому району.

Примітки 

Населені пункти за алфавітом
Географія Гамбурга